Тойли Нурмурадович Курбанов (англ. Toily Kurbanov; 1971, Ашхабад, СССР) — российский экономист, руководящий работник ООН. Исполнительный координатор программы Добровольцы Организации Объединённых Наций с 1 января 2021 года.

Биография 
Тойли Нурмурадович Курбанов родился в 1971 году в гор. Ашхабаде.

В 1993 году окончил Российскую экономическую академию им. Г. В. Плеханова, по специальности — экономист.

В 2004 году окончил Гарвардский университет с дипломом магистра государственного управления.

До работы в ООН 
После окончания Российской Экономической Академии им. Г.В. Плеханова работал во Внешэкономбанке Туркменистана. С 1995 года — первый заместитель председателя правления банка.

С 1997 по 1998 год — министр внешнеэкономических связей Туркмении. Одновременно, до июля 1998 г. — исполнительный директор Компетентного органа по управлению углеводородными ресурсами при Президенте Туркмении.

В 1999 году — председатель государственной туристической корпорации «Туркменсыяхат».

В 2000—2003 годах — чрезвычайный и полномочный посол Туркмении в Армении.

Работа в ООН 
В 2003-2004 годы учился в Гарвардском университете (Институт государственного управления им. Дж. Кеннеди).

По завершении учёбы в Гарвардском университете приступил к работе в штаб-квартире Программы развития ООН (ПРООН) в Нью-Йорке, в управлении бюджетного планирования.

В 2007 году назначен заместителем постоянного представителя ПРООН в Тихоокеанском регионе с резиденцией на Фиджи. Разрабатывал и осуществлял региональные и страновые программы содействия адаптации островных государств региона к глобальному изменению климата и сокращению бедности.

С 2012 по 2016 год — постоянный представитель ПРООН в Мьянме. В период широкомасштабных преобразований в стране руководил программами и проектами ООН по модернизации государственной службы, содействию комплексному социально-экономическому развитию, укреплению местных органов власти и развитию диалога с гражданским обществом.

С 2016 года заместитель исполнительного координатора, а с 1 января 2021 года — исполнительный координатор Программы Добровольцы ООН (ДООН). В этой роли возглавляет волонтёрскую деятельность ООН на глобальном уровне, руководит подразделениями ДООН в более чем 60 странах и, во взаимодействии со странами-членами ООН, продвигает волонтёрскую деятельность как средство достижения Целей Устойчивого Развития (ЦУР).

Помимо ведущей роли в международной волонтёрской деятельности, в системе ООН признаётся экспертом в различных ключевых областях: устойчивое развитие, государственное управление, управление структурными преобразованиями, антикризисный менеджмент, а также реформирование ООН (см. публикации в разделе «Ссылки»). Один из со-авторов издания The Art of  Leadership in the United Nations («Искусство руководить ООН»), Uppsala, Dag Hammarskjold Foundation, 2022.

Семья 
Женат, имеет троих детей.

Примечания

Ссылки 
 Страница Тойли Курбанова на сайте ПРООН
 Страница Тойли Курбанова на сайте ДООН
 Страница Тойли Курбанова в социальной сети LinkedIn
 The diversity and complexity of climate funding in a typical Pacific Island Country - by Toily Kurbanov in Acting Today for Tomorrow, The World Bank Policy Brief, 2012
 Pacific Youth Debate Post-MDG Challenges - Toily Kurbanov on Radio New Zealand, 9 May 2012
 First Year Myanmar Lessons - by Toily Kurbanov, Myanmar Times, 22 December 2013
 Myanmar’s Democratic Momentum - by Toily Kurbanov, Frontier Myanmar, 29 July 2016
 Celebrating International Volunteer Day - by Toily Kurbanov, Hurriyet Daily News, 28 November 2016
 When Youth Shine, India Shines - by Toily Kurbanov, The Asian Age, 17 March 2017
 Volunteerism Creating A Stronger People Power in Kazakhstan - by Toily Kurbanov, The Astana Times, 23 May 2017
 Thousands of people leave their homes, families and, often, countries in order to help humanity as UN Volunteers - interview by UN Women Africa, 1 March 2018 
 What story will today’s Arab youth be telling in 2050? - by Toily Kurbanov, www.unv.org, 12 August 2020
 Volunteers at the UN: the rich human talent countering COVID-19 - by Toily Kurbanov, www.unv.org, 5 November 2020
 Appointment of the Executive Coordinator of the United Nations Volunteers (UNV) - statement by Achim Steiner, UNDP Administrator, 22 December 2020
 Тойли Курбанов возглавил Программу Добровольцев ООН - пресс-релиз НИУ ВШЭ, январь 2021 г. 
 Generations Z and Alpha: how will they influence 21st century international civil service? - statement by Toily Kurbanov at special event of the UN General Assembly, 14 September 2021
 Преодоление препятствий на пути к инклюзии посредством добровольческой деятельности -  статья Т. Курбанова в «Хронике ООН», 3 декабря 2021 г.
 Ramadan Inspires Compassion and Generosity - by Toily Kurbanov and Valerie Julland, The Jakarta Post, 18 April 2022
 Дух надежды и человечности - перевод статьи Т. Курбанова и В. Джулланд опубликованный в UN News
 UN Volunteers Put People First - by Toily Kurbanov, The Express Tribune, 23 May 2022

Послы Туркменистана в Армении
Министры внешнеэкономических связей Туркменистана